Појам Вавпча Вас се може односити на:

 Вавпча Вас (Семич), насељено место у општини Семич, Република Словенија
 Вавпча Вас при Добрнићу,  насељено место у општини Требње, Република Словенија